Einen Schiedsrichter-Skandal gab es zu folgenden Ereignissen:

 Fußball-Wettskandal 2005
 Fußball-Wettskandal 2009